Тервел — хан Дунайской Болгарии;
 Тервел — город в Болгарии;
 Тервел — община в Болгарии;
 Тервел — село в Болгарии.

См. также 
 Терфель, Брин — валлийский оперный певец (фонетически корректная транслитерация валлийской фамилии — Те́рвел).